Тимна:

 Тимна — древний город в Йемене.
 Долина Тимна — медные рудники и национальный парк на юге Израиля.
 Тимна — международный аэропорт в Израиле.
 Intel Timna — семейство процессоров под кодовым названием Timna, выпущенное компанией Intel.

См. также 
 Фимна